«Hallelujah, I Love Her So» («Аллилуйя, я так люблю её») — песня в стиле ритм-н-блюз, написанная и впервые исполненная американским музыкантом Рэем Чарльзом. Песня была опубликована в 1956 году в виде одноимённого сингла (с песней «What Would I Do Without You» на стороне «Б»); позднее она вошла также в альбом Ray Charles (1957 год). Песня достигла пятой позиции в чарте Rhythm & Blues Records. Так же, как и более ранние песни Рэя Чарлза «I Got a Woman» и «This Little Girl of Mine», данная песня в качестве истоков использовала стиль госпел, однако характеризуется вполне светским текстом. Песня значительно способствовала популярности Рэя Чарзла, стала весьма известной и впоследствии перепевалась многими знаменитыми исполнителями.

«Hallelujah, I Love Her So» представляет собой своего рода гимн радостным проявлениям любви (в оригинальной версии по ходу развития сюжета оказывается, что речь идёт о любви отца к дочери: «She kisses me and she hold me tight, and tell me „Daddy everything’s all right“» — «Она целует и крепко обнимает меня, и говорит: „Папа, всё хорошо“»). Характерными чертами музыкального оформления являются необычное звучание духовых инструментов и запоминающееся саксофонное соло. Продюсером песни выступил Джерри Уэкслер.

Кавер-версии 
Песня многократно перепевалась многими известными исполнителями (нередко с изменённым названием и текстом). Из наиболее примечательных кавер-версий можно отметить следующие:
 Американский исполнитель Эдди Кокран выпустил кавер-версию песни в виде сингла (с песней «Little Angel» на стороне «Б») в ноябре 1959 года. Данный сингл достиг 22-й позиции в хит-параде UK Singles Chart.
 Группа «Битлз» (во время записи известная как The Quarrymen) записала свою кавер-версию в домашней обстановке (дома у Маккартни; он же исполнил основную вокальную партию) весной-летом 1960 года. Песня некоторое время находилась в концертном репертуаре группы; её живое исполнение в декабре 1962 года в Гамбургском клубе «Star-Club» было опубликовано на альбоме Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962. Оригинальная «домашняя» запись долгое время имела хождение на бутлегах, пока наконец не была выпущена в 1995 году на альбоме Anthology 1, при этом альбомная версия была подвергнута редакции: её слегка ускорили (что привело к повышению звучания на полутон), были опущены второй куплет, средняя секция и несколько небрежное гитарное соло (вероятно, исполненное Харрисоном). В результате этого длина композиции сократилась с 2:22 до 1:13.
 Известный американский автор и исполнитель Стиви Уандер ещё в очень юном возрасте записал кавер-версию песни, вышедшую на альбоме Tribute to Uncle Ray (1962 год).

Кроме того, в числе известных исполнителей кавер-версии песни можно упомянуть следующих артистов:
 Пегги Ли (под названием «Hallelujah, I Love Him So»)
 Элла Фицджеральд (под названием «Hallelujah, I Love Him So»; альбом Rhythm Is My Business)
 Конни Фрэнсис (под названием «Hallelujah, I Love Him So»)
 Ева Кессиди (под названием «Hallelujah, I Love Him So»)
 Джерри Ли Льюис
 Гарри Белафонте (альбом Belafonte Sings the Blues, 1958 год)
 The Animals

 Gerry & The Pacemakers
 Фрэнк Синатра (альбом My Way, 1969 год)
 Британская группа Humble Pie
 Бренда Ли (под названием «Hallelujah, I Love Him So»)
 Джерри Рид
 Бен л’Онкль Соул (записал французскую версию под названием «Demain J’Arrête»)
 Хью Лори (песня вошла в специальное издание альбома Let Them Talk)

Источники

Ссылки 
 Текст песни 
 Видео со звучанием оригинальной версии Рэя Чарлза 
 Видео со звучанием версии Эдди Кокрана 

Песни, написанные Рэем Чарльзом
Песни Рэя Чарльза
Песни The Animals
Песни Эдди Кокрана
Песни The Beatles
Песни Фрэнка Синатры
Синглы 1959 года
Песни The Quarrymen
Песни, спродюсированные Джерри Векслером
Песни Пегги Ли